Долинська загальноосвітня школа №3 — Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради»  - навчальний заклад, відкритий у 1992 році у місті Долинська Кіровоградської області.

Історія 
У зв'язку з будівництвом Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окиснених руд та заселенням житлового масиву, виникла необхідність у побудові комплексу соціально-побутової сфери, і в першу чергу – шкіл, дошкільних закладів, дитячих установ.
27 вересня 1988 року будівельники міста Пшеров розпочали роботу на котловані майбутньої школи № 3. Будівництво здійснювалось Федеративним Міністерством металургії і важкої промисловості Словаччини. Зведенням школи займались сотні будівників із Словаччини.
Школа розпочала свою історію з вересня 1992 року як загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 міста Долинської Кіровоградської області. Побудована згідно типового проекту 6500/2-1262, має 42 класні кімнати, центральне водопостачання та опалення і розрахована на 1720 учнів.
За результатами навчально-виховного процесу у 2003 році була реорганізована у спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 3 м. Долинська з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та іноземних мов.
У 2012 році реорганізовано в навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3».
У 2016 – Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської районної ради», в 2017 році – це опорний заклад у складі якого три філії:
 Марфівська філія І-ІІ ступенів КЗ "НВК "Долинська гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради"
 Варварівська філія І-ІІ ступенів КЗ "НВК "Долинська гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради"
 Богданівська філія І ступеня КЗ "НВК "Долинська гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради"

Методична діяльність 
У період 2006-2012 роки учасник експерименту регіонального рівня з питань вивчення технологічних можливостей компетентнісного підходу до організації науково-методичної діяльності закладу.
У період 2012-2017 роки учасник Всеукраїнського експерименту на тему «Створення науково-методичних засад формування у дітей навчально-дослідницьких умінь».
У період 2017-2020 роки учасник Всеукраїнського експерименту за темою «Теоретико-методологічні засади моделювання авторських шкіл» .

Інфраструктура 
 Площа закладу 10302,6 м2.
 В класах інтерактивні дошки, плазмові телевізори.
 Три комп’ютерні класи забезпечують навчання учнів інформаційно-комунікаційними технологіями.
 Спортивний майданчик зі штучним покриттям.
 2 спортивні зали, в яких учні займаються різними видами спорту.
 Навчальні кабінети: фізики, хімії, географії, історії, біології, музики, образотворчого мистецтва, 5 кабінетів іноземної мови, кабінет математики, кабінет ДПЮ, 2 кабінети обслуговуючої праці.
 Актова зала на 270 посадкових місць.
 Шкільний методичний кабінет, основна функція я кого організовувати роботу вчителів, їх навчання та професійне зростання.
 Танцювальна студія – комфортна хореографічна зала зі станками та дзеркалами.
Їдальня для забезпечення збалансованої здорової їжі.
 Бібліотека забезпечена підручниками та навчальною літературою.

Структура закладу 
В закладі навчається  785 учнів (2019-2020 н.р.)
 Початкова школа  (359 учнів)
 Основна школа (338 учнів)
 Старша школа (88 учнів)

У 2019-2020 навчальному році працює 65 педагогічних працівників:
 Заслужений учитель України – вчитель фізики Ласкурик Павло Васильович;
 Відмінник освіти України – 6
 Вчитель-методист – 7
 Практичний психолог-методист -  1
 Старший вчитель - 12
 Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії – 36
 Спеціаліст І кваліфікаційної категорії – 9
 Спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії – 8
 Спеціаліст – 10
 Молодший спеціаліст – 2.

Адміністрація 
Директор:
 Романченко Володимир Миколайович (1992-2003)
 Свічкарьова Інна Борисівна (з 2003)
Заступники:
 Краснокутська Віра Олексіївна (1992-2001) – заступник директора з навчально-виховної роботи;
 Мартиненко Алла Дмитрівна (1994-2004)– заступник директора з навчально-виховної роботи;
 Савран Лідія Іванівна (2001-2004) - заступник директора з навчально-виховної роботи;
 Тарасова Іна Анатоліївна (з 2004) – заступник директора з навчально-виховної роботи;
 Гаврилюк Іна Костянтинівна (2004-2019)  – заступник директора з навчально-виховної роботи;
 Григораш Наталія Василівна (з 2019) – заступник директора з навчально-виховної роботи;
 Олійник Тамара Михайлівна (з 2003) – заступник директора з навчально-виховної роботи;
 Прокопенко Галина Іванівна (1992-1996) – заступник директора з виховної роботи;
 Гадірова Оксана Вікторівна (1996-2001) – заступник директора з виховної роботи;
 Куліченко Людмила Володимирівна – (з  2001) – заступник з виховної роботи.

Посилання 
  Офіційний сайт закладу освіти 

Навчальні заклади
Засновані в Україні 1992
Долинська
Школи Кіровоградської області